Gotcha! (film), een Amerikaanse actie-komediefilm uit 1985
 Gotcha (spel), een spel
 Gotcha! (band), een Nederlandse band